{{Tassobox
|nome=Leone del Kalahari
|immagine=

|didascalia=Leone del Kalahari 
|statocons=VU
|statocons_ref=
|dominio=Eukaryota
|regno=Animalia
|phylum=Chordata
|subphylum=Vertebrata
|classe=Mammalia
|ordine=Carnivora
|famiglia=Felidae
|genere=Panthera
|specie=P. leo
|sottospecie=P. l. melanochaita 
|triautore=
|trinome=Panthera leo melanochaita 
|tridata=

|sinonimi= Panthera leo verneyi 
|nomicomuni=
|suddivisione=Areale
|suddivisione_testo= Areale a sud in rosso 
}}

Il leone del Kalahari' (Panthera leo melanochaita) è stato considerato una sottospecie di leone nativi Regione Kalahari nel sud-ovest della Africa, con il nome tassonomico Panthera leo vernayi. 

Tuttavia, una mappa di sottospecie di leoni, fornito da Haas et al (2005) suggerisce che i leoni regione del Kalahari si tratta di due sottospecie: Panthera leo bleyenberghi e Panthera leo krugeri. In caso contrario, il Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (2016) ha proposto che i leoni in Africa del sud sono raggruppati sotto Panthera leo melanochaita''.

Aspetto
I leoni del Kahalari femmine pesano in media 150 kg e misurano 2.5 m,entre i maschi hanno un peso medio di 210 kg e sono lunghi 2.85 m.
I leoni del Kalahari hanno un aspetto più longilineo rispetto alle altre sottospecie: il manto è inoltre color sabbia, con la criniera giallastra e le parti inferiori più chiare, il che consente una migliore mimetizzazione con l'ambiente semidesertico. È abbastanza frequente incontrare maschi dalla criniera nera, anche se attorno alla testa i peli della criniera sono solitamente giallo-arancio: quest'ultima è piuttosto rada e dà all'animale un aspetto affusolato.

Distribuzione
La diffusione di questi animali è limitata al deserto del Kalahari, in Namibia e nella provincia del Capo settentrionale; probabilmente sono ascrivibili a questa sottospecie anche i leoni del sud del Botswana.

Ecologia
In relazione alla presenza della loro preda, i leoni si incontrano in branchi di leoni del Kalahari relativamente sparsi o come unici cacciatori.

I leoni hanno sempre mostrato la capacità di resistere a climi diversi e possono essere trovati in numerose riserve all'interno del Kalahari, dove le temperature possono variare da -15 C a oltre 40 C. A causa del caldo intenso e dell'ampia dispersione delle prede, i leoni sono costretti ad adattarsi a questa dura realtà.

In condizioni più adatte alla sopravvivenza, potrebbero prevalere grandi branchi di leoni del Kalahari di oltre 30; tuttavia nel Kalahari quel numero si riduce a gruppi che vanno da una coppia maschio e femmina a 6 leoni a causa di questa carenza di prede.

Comportamento
Questi leoni occupano territori di estensione anche notevole, in relazione alla scarsità di cibo nelle zone desertiche: vivono inoltre in gruppi di dimensioni minori (un maschio e 2-3 femmine) rispetto a quelli di altre sottospecie e percorrono abitualmente grandi distanze alla ricerca di pozze d'acqua, restando senza bere anche per settimane.
I confini dei territori spesso non sono ben definiti e spesso si assiste a cruenti combattimenti fra maschi per il possesso di una preda o di una pozza d'acqua.

Alimentazione
Come tutti i leoni, questi animali sono carnivori, nutrendosi di prede di piccole dimensioni (soprattutto orici gazzella, ma in mancanza d'altro preda lepri ed istrici): tuttavia, i leoni del Kalahari, vista la scarsità di prede presenti nel loro areale, non esitano ad attaccate prede di grandi dimensioni, come giraffe ed elefanti.

Riproduzione
Non c'è una stagione degli accoppiamenti vera e propria, ma l'accoppiamento avviene quando la femmina è in estro: la gestazione dura 105 giorni, al termine dei quali vengono partoriti solitamente tre cuccioli.
A causa delle difficili condizioni del deserto, la mortalità infantile è assai elevata.

Note

Altri progetti 

Felidi
Fauna africana

fi:Kalaharinleijona
fr:Panthera leo verneyi